William Bowles puede referirse a:

 William Bowles (1705 - 1780), científico irlandés.
 William Bowles (1780 - 1869), Almirante británico.
 William Lisle Bowles (1762-1850), poeta y clérigo británico del siglo XVIII.